

События 
 Военные трибуны с консульской властью Гай Валерий Потит Волез (3-й раз), Маний Сергий Фиденат (2-й раз), Публий Корнелий Малугинский (2-й раз), Гней Корнелий Косс (2-й раз), Цезон Фабий Амбуст (по Т.Ливию Квинт Ф. А. 2-й раз) и Спурий Навтий Рутил (2-й раз).
 Окончание Пелопоннесской войны и падение афинской демократии: спартанский полководец Лисандр принудил Афины к сдаче и установил в них олигархию, получившую название правления «Тридцати тиранов». В этом же году спартанские эфоры отстранили Лисандра от командования за стремление к единовластию.
 Радикальные демократы во главе с Клеофонтом предпринимают героические попытки отстоять Афины. Олигархи добиваются казни Клеофонта. Голод и болезни в Афинах. Капитуляция Афин. Вступление Лисандра в Афины.
 По мирному договору распускается Афинский союз, срыты стены Афин, Спарте передан афинский флот (кроме 12 сторожевых кораблей). Власть над Афинами переходит к правительству «тридцати тиранов» во главе с Критием (крайние) и Фераменом (умеренные). Опираясь на лаконский гарнизон во главе с Лисандром, тираны развязывают террор против демократов и простых граждан. Множество афинян бежали в Пирей, Мегары и Фивы.
 94-е Олимпийские игры. В беге победил фессалиец Крокин.
 404/403 — Афинский архонт-эпоним Пифодор. Эфор-эпоним Спарты Эндий.
 Гибель Алкивиада.
 В Персии к власти пришёл Артаксеркс II Мнемон.
 404—358 — Царь Персии Артаксеркс II Мнемон. Сын Дария II.
 Падение власти персов в Египте.
 404—399 — 28-я династия в Египте. Фараон Амиртей.
 Кир планировал мятеж, но его планы были пресечены Тиссаферном, сатрапом Карии. Кир был прощён по просьбе Парисатиды и возвращён в Азию.

См. также

Примечания